

Geografia 
 Washington Square – quartiere di Brookline, Massachusetts, USA
 Washington Square – parco di Charleston, Carolina del Sud, USA
 Washington Square – parco di Filadelfia, Pennsylvania, USA
 Washington Square – quartiere di Pasadena, California, USA
 Washington Square – parco di San Francisco, California, USA
 Washington Square – quartiere di Syracuse, New York, USA
 Washington Square Park – parco di New York City

Opere 
 Piazza Washington (Washington Square) – romanzo di Henry James del 1880
 Washington Square – film per la televisione del 1975 diretto da Alain Boudet
 Washington Square - L'ereditiera (Washington Square) – film del 1997 diretto da Agnieszka Holland
 Washington Square – serie televisiva statunitense del 1956
 Washington Square – composizione dei The Village Stompers del 1963

Altro 
 Washington Square – fermata della metropolitana di Boston